Секта «Семья»:

 «Семья» (также известна под названиями Ассоциация Парка Сантиникетан и Великое Белое Братство) — австралийская секта, сформированная в середине 1960-х годов под руководством учителя йоги Энн Гамильтон-Берн.
 «» (также известна под названиями Семья Мэнсона) — американская секта, созданная в конце 1960-х годов преступником Чарльзом Мэнсоном и печально прославившаяся серией жестоких убийств в 1969 году.